Zbiór z jednym z następujących porządków:
 praporządek (quasi-porządek),
 częściowy porządek,
 porządek liniowy (całkowity),
 dobry porządek.

Porządki